Saint-Étienne-du-Bois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy
 Saint-Étienne-du-Bois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary